Lichtspielhaus steht für:

 ein Theater, in dem man Filme sehen kann, siehe Kino
 Lichtspielhaus (Fürstenfeldbruck), Filmtheater in Fürstenfeldbruck
 Lichtspielhaus (Album), ein Videoalbum der deutschen Band Rammstein

Siehe auch:
 Lichtspiele